Тобо́льская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тобольская улица — улица в Екатеринбурге.
 Тобольская улица — улица в городе Казани.
 Тобольская улица — улица в Калининграде.
 Тобольская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Тобольская улица — улица в городе Тюмени.
 Тобольская улица — улица в городе Новороссийске.

Украина 
 Тобольская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Мало-Тобольская улица — улица в Барнауле.
 Тобольский переулок